Autostrada M60 (Anglia)
 Autostrada M60 (Dania)
 Autostrada M60 (Węgry) – budowana autostrada na Węgrzech